Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность 3050 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний (см. ниже). Первый пассажирский самолёт, разработанный в России после распада СССР. Спроектирован только с применением цифровых технологий. Обозначение типовой конструкции самолёта при сертификации — RRJ95 (Russian Regional Jet 95). Обозначение ICAO — SU95 (СУ95).

Список 
Источник: russianplanes.net

Цветовые обозначения в таблице:
 Красный — потерян в результате аварии или катастрофы.
 Оранжевый — порезан.
 Жёлтый — проходит испытания.
 Синий — на хранении.
 Зелёный — летает, эксплуатируется.
 Без цвета — .

Примечания 

Sukhoi Superjet 100